Фрэнк Доббин (; род. 1956) — американский экономический социолог, специалист по организационному поведению. Профессор департамента социологии Гарвардского университета, глава PhD-программы по организационному поведению, один из кураторов совместного семинара Гарварда и MIT по экономической социологии.

Исследования

Неравенство и организации 
Доббин является известным исследователем государственной политики  и неравенства в организациях. В своей работе 2009 года Inventing Equal Opportunity Доббин показал, что практическое определение равенства возможностей, защищаемое американским  1964 года, было сформировано не политиками или судами, но корпоративными специалистами по кадрам (corporate personnel experts).

Другим направлением разработок Доббина является  и в частности доказательные исследования эффективности государственных программ поддержки разнообразия на рабочем месте.

Институты и экономическая социология 
Вклад Доббина в экономическую социологию связан, прежде всего, с его исследованиями происхождения, сходств и современного расхождения экономической политики государств.

В историческом измерении Доббин исследовал формирование государственной промышленной политики в контексте политических институтов доиндустриальной эпохи. В работе «Формирование промышленной политики. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция в период становления железнодорожной отрасли» (1994) Доббин обращает внимание на то, как политическая культура и устойчивые институты определили траектории развития железных дорог. Доббин утверждает, что в этих странах сформировались различные паттерны, на первый взгляд, единого процесса: во Франции преобладало центральное планирование всей отрасли в условиях государственной монополии; в Великобритании и США защищались рыночные условия развития отрасли, однако делались различные акценты. Так в Соединённых штатах охранялась свобода рынка при полном невмешательстве федерального правительства, но со значительным участием властей штатов и муниципальных образований, тогда как в Соединённом королевстве правительство охраняло свободу рыночных агентов, что брало своё начало в концепции распределённого суверенитета, заложенным в Великой хартии вольностей и определявшим британскую политическую культуру вплоть до индустриального века. Как следствие, в Великобритании государство могло вмешиваться в рынок, но почти исключительно для защиты этих самых рыночных агентов: формировалось антимонопольное законодательство.

Награды 
 За Формирование промышленной политики (1994) 
 Премия Макса Вебера (1996) в секции «Organizations, Occupations, and Work» от ASA.

 За Inventing Equal Opportunity (2009) 
 Премия Макса Вебера (2010) в секции «Organizations, Occupations, and Work» от ASA.
 Премия за выдающуюся научную книгу ASA (2012).

Основные работы 
 
 Формирование промышленной политики: Соединенные Штаты, Великобритания и Франция в период становления железнодорожной отрасли  = Forging Industrial Policy: The United States, Britain, and France in the Railway Age. / Авториз. пер. с англ. Е. Б. Головлянициной под науч. ред. В. В. Радаева. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 368 с. — (Социальная теория). — ISBN 978-5-7598-0999-9

Ссылки 
 Страница Доббина  на сайте Гарварда.
 Информация о Доббине  на сайте департамента социологии Гарварда.
 Фрэнк Доббин // Экономическая социология. 2004. № 2. (интервью)

Экономические социологи
Выпускники Оберлинского колледжа